Arvi Aavik (1969) – lottatore estone
 Johannes Aavik (1880 - 1973) – filologo e linguista estone
 Joosep Aavik (1899 - 1989) – organista e critico musicale estone
 Juhan Aavik (1884 - 1982) – compositore estone